Anthony Edwards (ur. 1962) – amerykański aktor
 Anthony Edwards (ur. 1972) – australijski wioślarz
 Anthony Edwards (ur. 2001) – amerykański koszykarz